XD, xD — аббревиатура или обозначение:
 XD-Bit (eXecution Disable bit) — атрибут страницы памяти в терминологии Intel (то же, что NX-Bit в терминологии AMD).
 xD-Picture Card — формат флеш-карт памяти от Olympus и Fujifilm.
 Disney XD — американский канал цифрового кабельного телевидения.
  — марка автомобиля производства Австралии.
 Hyundai Elantra XD — марка автомобиля производства Кореи.
 Land Rover Defender XD — марка автомобиля производства Великобритании (армейская модификация Land Rover Defender).
  — марка автомобиля производства Японии.
 Springfield XD — самозарядный пистолет.
 Pokemon XD — японская ролевая игра для приставки Nintendo GameCube.
 XD, xD, X-D, хД — смайлик, обозначающий смех с зажмуренными глазами.
 XD: Love. Dance. Music — компьютерная онлайн-игра в жанре танцевальный симулятор.